Колостеиды  — семейство вымерших примитивных тетрапод каменноугольного периода. Обычно считаются особой ветвью карбоновых четвероногих. Относительно крупные животные (до 2 метров длиной), с длинным телом и очень плоским черепом. Конечности очень короткие. Вероятно, полностью водные формы. Обычно предполагается, что колостеиды стали водными вторично, но не исключено их происхождение от водных предков. По строению черепа несколько напоминают ихтиостегид. Зубы лабиринтодонтные, крупные «клыки» на нёбе. Орбиты направлены вверх. Стремя крупное, барабанной перепонки, вероятно, нет. Возможно, имели внутренние жабры (?). Позвонки рахитомные, до 40 туловищных позвонков. Хвост длинный (до 50 % всей длины тела), уплощённый с боков. Кисть четырёхпалая. Желобки боковой линии значительно развиты. Очень выражен чешуйчатый покров (иногда экземпляры колостеид ошибочно описывали как рыб) на брюхе и на спине. Обнаружены в пресноводных и прибрежных морских (лагунных) отложениях.

Колостеиды вымерли в конце карбона в связи с изменением климата и в результате конкуренции с более продвинутыми темноспондилами.

Классификация 
Выделяют 4—5 родов:
  — описан Э. Коупом в 1869 году из позднекаменноугольных (московская эпоха) отложений Линтона, Огайо. Последний представитель группы. Длина черепа до 25 см, общая длина до 2 метров. Череп часто изображают «рыбообразным», но последние исследования показали, что он был плоским.
  — описан А. Ромером в 1969 году, из раннего карбона (визей) Бикетт Шейл в Западной Виргинии. Один из самых известных колостеид, полный скелет часто изображают в литературе. Длина черепа до 18 см, общая длина более 1,5 м.
  — описан Т. Хаксли в 1862 году, из раннего карбона (визей) Шотландии.  Общая длина до 1—1,5 м.

К семейству иногда относят также малоизвестный род Ichthyerpeton из позднего карбона (вестфал) Ирландии.

Родственные связи 
В 2012 году Swartz провёл анализ, показывающий взаимосвязь колостеид с другими древнейшими тетраподами:

Примечания

Литература 
 Hook R. W. Colosteus scutellatus (Newberry), a Primitive Temnospondyl Amphibian from the Middle Pennsylvanian of Linton, Ohio // American museum novitiates. — 1983. — No 2770. — P. 1—41.

Ссылки 
 Palaeos Vertebrates Tetrapoda: Colosteidae
 MVGES Mini-Museum, Photographs of Selected Fossils

Стегоцефалы
Фауна каменноугольного периода
†